Райд () может означать:

 Райд, Салли (1951—2012) — астронавт США, первая женщина Америки, побывавшая в космосе.
 Райд — город на острове Уайт (Англия).
 Райд — тип тарелок, которые являются стандартной частью большинства барабанных установок.

См. также 
 Райт
 ''Ride